«Never Without You» — песня Ринго Старра, посвящённая его другу и коллеге по участию в группе The Beatles Джорджу Харрисону, скончавшемуся 29 ноября 2001. Песня была выпущена на альбоме Старра 2003 года Ringo Rama, а также на сингле.

О песне 
Песня была написана в соавторстве Старром, Марком Хадсоном и Гэри Николсоном (Gary Nicholson). Старр рассказывал: «Гэри Николсон начал сочинять эту песню, а Марк принёс её, и мы решили, что мы можем сделать эту запись. Джордж в те дни всё время был в моих мыслях».

В записи песни принял участие и давний друг Харрисона, Эрик Клэптон. Старр вспоминал: «Я позвал Эрика, и с ним было великолепно работать. Эрик уже записался на двух треках альбома [Ringo Rama], но я очень хотел, чтобы он был и на этом треке, потому что Джордж любил Эрика и Эрик любил Джорджа».

Текст песни 
Написанный с чувством, идущим от самого сердца, текст «Never Without You» иногда неточно цитируется, особенно следующие строки, ссылающиеся на две песни Харрисона — соответственно, из альбома The Beatles Abbey Road и альбома самого Харрисона All Things Must Pass:
 «Here Comes the Sun» is about you
 «I Dig Love» is about you

Ринго использовал в середине песни основанную на риффе мелодию из песни Джорджа «What Is Life», прямо перед тем как он делает отсылку к заглавной песне альбома Джорджа «All Things Must Pass».

В тексте песни есть также влияние песни Джорджа «Within You Without You» (из битловского альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).

Примечания

Ссылки 
 Music Video of «Never Without You»

Песни 2003 года
Песни Ринго Старра
Песни, написанные Ринго Старром
Песни, написанные Марком Хадсоном
Песни, спродюсированные Марком Хадсоном
Песни, опубликованные Startling Music
Песни на английском языке
Синглы Ринго Старра
Синглы Koch Records
Песни, посвящённые памяти умерших людей